Fleur Wemel-Delacour is een personage uit de Harry Potterboekenreeks van de Britse schrijfster Joanne Rowling.

Fleur is de kampioene van Beauxbatons tijdens het Toverschool Toernooi (Triwizard Tournament) dat in het schooljaar 1994-1995 op Zweinstein georganiseerd wordt tussen de scholen Zweinstein, Beauxbatons en Klammfels. Ze neemt het op tegen Carlo Kannewasser, Viktor Kruml en Harry Potter. Zie Harry Potter en de Vuurbeker.

De partner van Fleur bij het kerstbal in de Vuurbeker is Robbie Davids.
Ze heeft een zusje, Gabrielle, dat in de tweede proef van het Toernooi door Harry uit het meer gered wordt. Haar moeder heet Appoline.

Ze heeft Glamorganabloed in haar aderen, daardoor heeft ze een enorme aantrekkingskracht op mannen.

In de zomer van 1996 logeert Fleur in 'Het Nest', het huis van de familie Wemel. Ze is inmiddels de verloofde van Bill Wemel, de oudste en zeer knappe broer van Ron Wemel. Mevrouw Wemel en haar dochter Ginny ergeren zich aan Fleur, omdat ze denken dat ze alleen maar om Bills uiterlijk geeft. Ginny en Hermelien verzinnen zelfs een bijnaam voor Fleur ("Fleur Zeur"). Maar wanneer blijkt dat ze nog steeds van Bill houdt, nadat hij verminkt is door Fenrir Vaalhaar, een beruchte weerwolf, aanvaarden ze haar.

Op 1 augustus 1997 trouwen ze met elkaar, vlak voordat het Ministerie van Toverkunst valt. Ze krijgen later een dochter genaamd Victoire die verliefd wordt op de zoon van Tops en Remus, Teddy Lupos. Zij en Bill Wemel krijgen uiteindelijk drie kinderen.

Familie Wemel

Bronnen

Personage uit Harry Potter